Peñón kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 El Peñón, Barahona, kommun i Barahona,

Spanien 

 Isla del Castro, ö, Kantabrien,